

Fumetto 
 Echo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Echo – serie a fumetti di Terry Moore

Geografia 
 Echo – township della Contea di Antrim, Michigan
 Echo – città della Contea di Yellow Medicine, Minnesota
 Echo – città della Contea di Umatilla, Oregon
 Echo – census-designated place della contea di Summit in Utah

Informatica 
 echo – comando Unix
 echo – richiesta e risposta di ping

Musica 
 Echo – album di Dave Burrell del 1969
 Echo – album di Tom Petty and the Heartbreakers del 1999
 Echo – album di Leona Lewis del 2009
 Echo – singolo di Tony Maiello e Brooke Borg del 2010
 Echo – singolo di Foxes del 2012
 echo – EP dei Plastic Tree del 2014
 Echo – album degli Of Mice & Men del 2021
 Echo (You and I) – canzone di Anggun
 Echo & the Bunnymen – gruppo musicale
 Echo – premio musicale tedesco
 The Echo Label – etichetta discografica britannica

Altro 
Echo genere di libellule della famiglia Calopterygidae
 60 Echo – asteroide della fascia principale
 La metà ignota (Echo) – film del 1997 diretto da Charles Correll
 Echo – romanzo di fantascienza del 2010 di Jack McDevitt
 Echo – protagonista della serie TV Dollhouse
 Echo – videogioco del 2017 prodotto da ULTRA ULTRA
 Echo – quinta lettera dell'alfabeto fonetico NATO
 ECHO – Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea
 ECHO – esplosivo utilizzato nel corso della prima guerra mondiale
 ECHO 1 – il primo satellite passivo per telecomunicazioni 
 Base Echo – luogo immaginario presente nella saga di Guerre stellari
 Classe Echo I/II – classe di sottomarini
 Echo – altoparlante prodotto da Amazon

Pagine correlate 
Eco (disambigua)

Altri progetti